Termenul „Münzer” se poate referi la:

este folosit în limbajul tehnic radio de emisiune-recepție 

Andreas Münzer (1966–1996), Bodybuilder austriac
Friedrich Münzer (1868–1942), filolog german
Fritz Münzer (1934-2007), muzician german de jazz
Kurt Münzer (1879–1944), scriitor german
Hieronymus Münzer (1447–1508), medic și umanist german
Holger Münzer (* 1939), muzician și actor german
Thomas Müntzer (1489–1525), teolog german, unul din conducătorii „Războiului țărănesc german”
Wilhelm Münzer (1895–1969) Reichskommissar (comisar imperial) german în provincia  Zeeland din Olanda